Grundy é o nome de condados dos Estados Unidos:
Condado de Grundy (Illinois)
Condado de Grundy (Iowa)
Condado de Grundy (Missouri)
Condado de Grundy (Tennessee)

Desambiguações de topônimos